Ив Венсан (, полное имя — Ив Фред Венсан (); 5 августа 1921, Тон, Верхняя Савойя, Франция — 6 января 2016, Монташ-Вильгарден, Бургундия, Франция) — французский актёр театра и кино, писатель.

Биография 
Большую часть юности провёл в Алжире, где его мать преподавала французский язык и географию. Как актёр дебютировал в труппе Comédie de Radio-Algérie. Во второй половине 1940-х годов Ив Венсан увлекался верховой ездой, водным полом, театром и кино.

В театре играл, в частности, в постановках: «Трамвай „Желание“» Теннесси Уильямса вместе с Арлетти, Морисом Реджами и Луи де Фюнесом, «Констанс» Сомерсета Моэма с Эдвиж Фейер, а также в пьесах таких авторов, как Жан-Поль Сартр, Жан Кокто, Марк-Жильбер Совайон и Марсель Ашар.

Дебютировал в кино в 1944 году в Каире, вместе со своей матерью в фильме «Месье Арно», что стало началом его длительной кинематографической карьеры. Среди заметных киноработ Венсана в 1950-х годах — роли в фильмах «Капитан Ардан» (1951, реж. Андре Звобода) и «Бабетта идет на войну» (1959, Кристиана-Жака) с Брижит Бардо.

Запомнился также участием в фильмах из серии о жандарме из Сен-Тропе с Луи де Фюнесом в главной роли — «Жандарм женится» (1968) и «Жандарм на отдыхе» (1970), где он воплотил образ полковника жандармерии. Вместе с Луи де Фюнесом Венсан был задействован также в фильме Эдуара Молинаро «Замороженный» (1969).

Кроме кино много снимался для телевидения, играя роли в телефильмах и сериалах: «За последние пять минут» (1958—1992), «Расследование комиссара Мегрэ» (1967—1990), «Господа присяжные заседатели» (1974—1986) и других. В 1988—1991 актер воплотил образ судьи Гаронна в известном французском телесериале «Трибунал», после чего завершил актёрскую карьеру.

В октябре 2013 года опубликовал свои мемуары под названием «Вы хотите улыбнуться со мной?» (), где, среди прочего, рассказал о своих отношениях с Ингрид Бергман, Эдвиж Фейер и Брижит Бардо. В 2015 году опубликовал роман «Волны души» (.

Был дважды женат: первый раз — на Жаклин Юэ, одной из первых дикторов французского телевидения; второй — на французской актрисе Нелли Боржома, подруге легендарной актрисы Ингрид Бергман. Имеет троих детей.

Фильмография 
Всего за время актёрской карьеры Ив Венсан сыграл роли в 70 кино-, телефильмах и сериалах.

 1946 — Ярмарка химер / La foire aux chimères — Роберт
 1947 — Таверна «Рыба в короне» La taverne du poisson couronné Пьер Астор
 1947 — Акулы Гибралтара Les requins de Gibraltar Андре Дюваль
 1948 — Рыцарь мертвого креста / Le cavalier de Croix-Mor Симон де Шабр
 1949 — Танцовщица из Марракеша / La danseuse de Marrakech Жан Порталь
 1949 — Бал Купидона Bal Cupidon Морецци
 1949 — Голая / La femme nue — Пьер Бернье
 1950 — Ворота востока / Porte d’orient — Вакур
 1951 — Капитан Ардан / Capitaine Ardant — капитан Пьер Ардан
 1951 — Ноктюрн шума Tapage nocturne Фрэнк Варескот
 1952 Открытый против Х Ouvert contre X инспектор Ришар
 1952 — Приключения в Марокко Grand gala Пьер Бовуа
 1953 — Спартак / Spartaco — Окмонас, лейтенант Спартака
 1953 — Мадам Бовари / Madame Bovary — Родоль Буланже
 1954 На вашей совести En votre âme et conscience президент
 1956 Сочувствие к вампирам Pitié pour les vamps Андре Ларшер
 1957 Агент ОСС 117 не мертв OSS 117 n’est pas mort Борис Обарян
 1957—1966 Камера исследует время La caméra explore le temps генерал де ла Гори
 1958—1996 За последние пять минут Les cinq dernières minutes доктор Маркелл
 1958 Криминальная полиция Police judiciaire инспектор Живерни
 1959 — Бабетта идёт на войну / Babette s’en va-t-en guerre капитан Дарси
 1960 Высокая плата La dragée haute где Маршелье
 1961 — Новые аристократы Les nouveaux aristocrates доктор Пьер Руссо-Прулли
 1962 — Расследование инспектора Леклерка L’inspecteur Leclerc enquête Жирар
 1963 — Мюриэль, или Время возвращения / Muriel ou Le temps d’un retour фр. L’homme du couple d’acheteurs
 1964 Франсуаза, или супружеская жизнь Françoise ou La vie conjugale Гранжуан
 1964 Жан Марк, или супружеская жизнь Jean-Marc ou La vie conjugale Гранжуан
 1967—1990 Расследование комиссара Мегрэ Les enquêtes du commissaire Maigret нотариус Рауль Мотт
 1967 Дольше живешь … позже умрешь Troppo per vivere … poco per morire Фелтон
 1968 — Жандарм женится / Le gendarme se marie — полковник
 1969 — Замороженный / Hibernatus — Эдуард Крепен-Жожар
 1970 Клод и Грета / Claude et Greta — Матиас Дека
 1970 — Жандарм на отдыхе Le gendarme en balade полковник жандармерии
 1971 Мадам, Вы свободны? Madame êtes-vous libre? босс
 1971 Я — нимфоманка Je suis une nymphomane священник
 1971 Вальпараисо, Вальпараисо Valparaiso, Valparaiso хозяин
 1974—1986 — Господа присяжные заседатели Messieurs les jurés генеральный адвокат
 1974 Невозможно французский шаг Impossible … pas français Надар
 1978 Людовик XI или рождения короля Louis XI ou La naissance d’un roi Филипп Бургундский
 1981 Девушки Гренобля (1981) Les filles de Grenoble консультант
 1983 — Вечеринка сюрпризов Surprise Party месье Базен
 1986 — Винсент Vincente
 1985 — Мальчики Франции Un garçon de France Самир
 1987 — Румба La rumba дель Монте, итальянский посол
 1988 — Дом убийств La maison assassinée судья
 1989—1994 — Трибунал Tribunal судья Гаронна